.tp – domena internetowa: Timor Wschodni
 7TP – polski czołg z okresu II wojny światowej
 Turbo Pascal – język programowania
 Telekomunikacja Polska – operator telekomunikacyjny
 Telewizja Polska – oficjalny skrót do 1992
 Tramwaje Podmiejskie – spółka międzygminna, obsługująca linię tramwajową z Łodzi do Konstantynowa Łódzkiego i Lutomierska
 Tygodnik Podhalański – tygodnik lokalny
 Tygodnik Powszechny – tygodnik katolicki
 Terminal Portability – przenośność terminala (usługa ISDN)